Aleksandrovsk – città del Territorio di Perm'
 Aleksandrovsk – città dell'Oblast' di Luhans'k
 Aleksandrovsk-Sachalinskij

inoltre era il nome di alcune località ora denominate diversamente

 Belogorsk – Aleksandrovsk-na-Tami dal 1921 al 1936
 Poljarnyj – Aleksandrovsk fino al 1939
 Zaporižžja – Aleksandrovsk fino al 1921

Pagine correlate 
 Aleksandrovskij